Dmitri Ievguenievitch Kosmatchiov - en russe :  et en anglais :  (né le  à Gorki en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il commence sa carrière en senior avec le HK CSKA Moscou dans la Vyschaïa Liga. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blue Jackets de Columbus en , en . Il remporte la Coupe Gagarine avec les Ak Bars Kazan en 2009.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| CSKA Moscou|| Vyschaïa Liga|| 40|| 0|| 1|| 1|| 8|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2001-2002|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| CSKA Moscou || Superliga|| 27|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| CSKA Moscou|| Superliga|| 34|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga|| 17|| 0|| 3|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Torpedo Nijni Novgorod || Vyschaïa Liga|| 34|| 3|| 4|| 7|| 22|| 15|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 38|| 2|| 2|| 4|| 14|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 32|| 0|| 0|| 0|| 18|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 56|| 0|| 5|| 5|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 28|| 0|| 3|| 3|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni Novgorod||  KHL|| 43|| 0|| 1|| 1|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HK Riazan|| VHL|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Toros Neftekamsk|| VHL || 17|| 2|| 0|| 2|| 20|| 12|| 2|| 1|| 3|| 22
|-
| 2011-2012|| Atlant Mytichtchi|| KHL || 41|| 1|| 2|| 3|| 22|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Atlant Mytichtchi || KHL || 39|| 1|| 2|| 3|| 10|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 49|| 3|| 10|| 13|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 43|| 1|| 3|| 4|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Admiral Vladivostok || KHL || 38|| 0||1 ||1 ||39 || 1|| 0|| 0||0||0
|-
| 2016-2017 || Amour Khabarovsk || KHL ||40 || 1 || 2 || 3 || 18 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2002 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 8|| 0|| 1|| 1|| +4|| 4|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2003 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| +5|| 6|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2004 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| -1|| 2||align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en juin 1985
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Riazan